ManPower 4 — эстонский вокальный поп-квартет, вместе с Malcolm Lincoln представлявший свою страну на конкурсе песни Евровидение 2010. В состав коллектива входят Яанус Сааго (), Андрей Оздоба, Мик Педайя () и Кристьян Найт (). В первом полуфинале Евровидения музыканты исполнили песню «Siren» (). Конкурсное выступление прошло малоуспешно: набрав 39 баллов, коллектив занял четырнадцатое место в полуфинале, тем самым не сумев пройти в финал конкурса.

Примечания 

Музыкальные коллективы Эстонии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Участники «Евровидения-2010»
Представители Эстонии на «Евровидении»